Годао 212 (, ) — китайская дорога государственного значения, которая начинается в городском округе Ланьчжоу, (провинция Ганьсу) и заканчивается в городе центрального подчинения Чунцин.

Дорога проходит через провинции Ганьсу, Сычуань, а также город центрального подчинения Чунцин.

Общая протяженность дороги составляет 1302 км.

На отрезке от Ланьчжоу до Линьтао (англ.) Годао 212 преобразована в скоростной участок трассы G75 (известна также как Скоростная дорога Ланьхай).
На участке от Ланьчжоу до волости Хуэйчуань (кит.) (около 35 южнее Линьтао) Годао 212 одновременно является участком и Годао 316.

Маршрут

См. также 

 Китайские национальные дороги
 Международная азиатская сеть.

Примечания

Ссылки 
 Автостоп в Китае
 Статья в Байдупедии

Дороги Китая
Транспорт провинции Ганьсу
Транспорт провинции Сычуань
Транспорт Чунцина